Glenbervie bezeichnet
 ein ländliches Gebiet im Osten Schottlands südlich von Stonehaven, siehe Glenbervie (Schottland)
 einen Ort in Neuseeland, siehe Glenbervie (Neuseeland)